On the way home (Laura Ingalls Wilder) (1962), postume publicatie van het dagboek van de Amerikaanse huisvrouw Laura Ingalls Wilder
 On the way home (Buffalo Springfield) (1968), een lied van Buffalo Springfield
 On the way home (1992), een Amerikaanse film van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen